Катерина Макарова і Олена Весніна були чинними чемпіонками,, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Кара Блек і Саня Мірза.Сє Шувей і Пен Шуай виграли титул, у фіналі перемігши пару Блек і мірза з рахунком 7–6(7–5), 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 

BNP Paribas Open, жінки, парний розряд
BNP Paribas Open 2014